Unsere Erde steht für: 
 Unsere Erde – Der Film, Dokumentarfilm aus dem Jahr 2007
 Unsere Erde 2, Dokumentarfilm aus dem Jahr 2018, siehe Unsere Erde – Der Film #Fortsetzung

Siehe auch: 
 Unser Planet
 Planet Erde
 Erde (Begriffsklärung)